СК «Камбюр» () — нидерландский футбольный клуб из города Леуварден. Основан 19 июня 1964 года.

Домашние матчи команда проводит на стадионе «Камбюр», вмещающем 10 тысяч зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 9-е место в Эредивизи — Высшем дивизионе Нидерландов. Всего в высшем дивизионе команда провела восемь сезонов.

Главным тренером клуба является .

Достижения 
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 3
 1991/92, 2012/13, 2020/21

 Победитель Второго дивизиона Нидерландов: 2
 1956/57, 1964/65,

Основной состав

Команда 
 На сезон 2022/23.

Тренерский штаб

Бывшие игроки 

  Джамаль Акахар
  Роб Алфлен
  Йохан Виринга
  Тьяронн Шери
  Майкл Молс
  Яп Стам
  Грегг Берхалтер
  Евгений Левченко

Известные тренеры 

  Лео Бенхаккер
  Тео де Йонг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте eredivisie.nl

Футбольные клубы Нидерландов
Спорт в Леувардене